Aparopion är ett släkte av skalbaggar. Aparopion ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Aparopion